Lost har flere betydninger:

 Lost – en amerikansk tv-serie fra 2004 omhandlende de overlevende fra styrtet af Oceanic Flight 815.
 Lost: Via Domus
 Lost (2001 tv-serie)
 Lost (Carpark North-album) - album af det danske Electro Rock-band Carpark North.
 Lost (Trentemøller-album) – fjerde studiealbum fra den danske elektroniske producer Trentemøller.
 Lost (film) – dansk kortfilm fra 1999 instrueret af Henning Serritslev